Степановка Вторая — название населённых пунктов:

Россия 
 Степановка Вторая — село в Абдулинском районе Оренбургской области.

Украина 
 Степановка Вторая — село в Приазовском районе Запорожской области.

См. также 
 Степановка 2-я